Waldemar Christopher Brøgger henviser til:

 Waldemar Christopher Brøgger (1851–1940) - norsk geolog
 Waldemar Christopher Brøgger (1911–1991) - norsk forfatter